Hochbruck ist ein Ortsname:
 Hochbruck (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Hochbruck (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern

 Hochbruck (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hochbruck (Gemeinde Scheibbs), Ortschaft der Gemeinde Scheibbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Hochbruck ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Hochbruck (* 1989), deutscher Ruderer
 Marlis Hochbruck (* 1964), deutsche Mathematikerin
 Wolfgang Hochbruck (* 1959), deutscher Amerikanist

Siehe auch:
 Hochbrück